Шакяйское районное самоуправление (, до 1995 — Шакя́йский район) — муниципальное образование в Мариямпольском уезде Литвы.

История 
Шакяйский район образован в 1950 году.

7 декабря 1959 года к Шакяйскому району была присоединена часть территории упразднённого Науместского района, а 31 марта 1962 года — часть территории упразднённого Казлу-Рудского района.

В 1995 году Шакяйский район преобразован в Шакяйское районное самоуправление.

Население

Населённые пункты 
 3 города — Гелгаудишкис, Кудиркос-Науместис и Шакяй;
 8 местечек — Барздай, Гришкабудис, Крюкай, Лекечяй, Лукшяй, Синтаутай, Жемойи-Панемуне и Жвиргждайчяй;
 533 деревни.

Численность населения (2001):
 Шакяй — 6 795
 Гелгаудишкис — 2 029
 Кудиркос-Науместис — 1 997
 Лукшяй — 1 651
 Лекечяй — 1 040
 Гришкабудис — 1 024
 Гедручяй — 825
 Гиренай — 711
 Вершяй — 589
 Синтаутай — 586

Административное деление 
Шакяйский район подразделяется на 14 староств:
 Барздайское (Barzdų seniūnija)
 Гелгаудишское (Gelgaudiškio seniūnija)
 Гришкабудисское (Griškabūdžio seniūnija)
 Кидуляйское (Kidulių seniūnija)
 Крюкяйское (Kriūkų seniūnija)
 Кудиркос-Науместское (Kudirkos Naumieščio seniūnija)
 Лекечяйское (Lekėčių seniūnija)
 Лукшяйское (Lukšių seniūnija)
 Плокщяйское (Plokščių seniūnija)
 Синтаутяйское (Sintautų seniūnija)
 Славикяйское (Slavikų seniūnija)
 Сударгасское (Sudargo seniūnija)
 Шакяйское (Šakių seniūnija)
 Жвигждайчяйское (Žvirgždaičių seniūnija)

Известные люди

В районе родились 
 Лингис, Юозас Йонович (1919—1984) — артист балета, балетмейстер, народный артист СССР (1970)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Шакяйский район